Белић је српско и хрватско презиме. Може се односи на:

 Александар Белић (1876–1960), српски филолог
 Бранислав Белић (1932–2016), српски политичар
 Бранко Белић (рођ. 1948), српски фотограф
 Владимир Белић (рођ. 1968), југословенски и српски фудбалер
 Гроздана Белић-Пенезић (1920–1984), друштевно-политичка радница Социјалистичке Републике Србије
 Јован Белић (1909–1997), српски инжењер агрономије

Види још 
 Нико Белић, главни лик из видео-игара
 Снешко Белић, антропоморфна снежна скулптура
 Бијелић, презиме

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена